Петропавловское сельское поселение (Петропавловское муниципальное образование) — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

Бурятия 

 Сельское поселение «Петропавловское» (Бичурский район) 
 Сельское поселение «Петропавловское» (Джидинский район)

Воронежская область
 Петропавловское сельское поселение — в составе Лискинского района
 Петропавловское сельское поселение — в составе Острогожского района
 Петропавловское сельское поселение — в составе Петропавловского района

Иркутская область 

 Петропавловское муниципальное образование — в Киренском районе

Костромская область
 Петропавловское сельское поселение — в составе Павинского района

Краснодарский край 
 Петропавловское сельское поселение — в составе Курганинский района

Пермский край 
 Петропавловское сельское поселение — в составе Большесосновского района
 Петропавловское сельское поселение — в составе Октябрьского района

Саратовская область 

 Петропавловское муниципальное образование — в Дергачёвском районе.
 Петропавловское муниципальное образование — в Новоузенском районе.

Татарстан 
 Петропавловское сельское поселение — в составе Новошешминский района

Удмуртия 
 Петропавловское — в составе Увинского района

Челябинская область
 Петропавловское сельское поселение — входит в Верхнеуральский район
 Петропавловское сельское поселение — входит в Уйский район

Чеченская республика 
 Петропавловское сельское поселение — входит в Грозненский район.

См. также 
 Петропавловский сельский совет